Phoebe har flere betydninger:

 Phoebe (måne) – en af Saturns måner
 Phoebe/Foibe – en titan i græsk mytologi
 Phoebe Halliwell – en af de fiktive figurer i tv-serien Heksene fra Warren Manor
 Phoebe Buffay – navnet på en af de seks hovedpersoner i tv-serien Venner

Se også
 Artemis – en græsk gudinde, der har tilnavnet "Phoebe" (gr. Φοιβη Phoibe "ren", "lysende")